Погоржельская () — польская фамилия, женская форма фамилии Погоржельский. Известные носители:
 Погоржельская, Зула (1896—1936) — польская певица, танцовщица, актриса театра, кино и кабаре.
 Погоржельская, Надежда Алексеевна (род. 1950) — заслуженная артистка России.